Espinoza ist der Familienname folgender Personen:

 Adalinda Espinoza, venezolanische Basketballspielerin
 Ahymará Espinoza (* 1985), venezolanische Leichtathletin
 Alfredo Espinoza Mateus (* 1958), ecuadorianischer Geistlicher, Erzbischof von Quito
 Baruch de Spinoza (1632–1677), niederländischer Philosoph
 Carlos Espinoza (* 1951), peruanischer Radrennfahrer
 Carlos Dávila Espinoza (1887–1955), chilenischer Politiker, Diplomat und Journalist
 César Espinoza (1900–1956), chilenischer Fußballspieler
 David Espinoza (* 1989), US-amerikanischer Radsportler

 Faustino Espinoza Navarro (1905–2000), peruanischer Schauspieler, Dichter und Dramaturg
 Fernando Espinoza (* 1949), chilenischer Fußballspieler
 Fernando David Espinoza (* 1983), argentinischer Fußballschiedsrichter
 Giovanny Espinoza (* 1977), ecuadorianischer Fußballspieler
 Gonzalo Espinoza (* 1990), chilenischer Fußballspieler
 Javier Abril Espinoza (* 1967), honduranischer Schriftsteller
 Jorge Humberto Espinoza, mexikanischer Fußballtorhüter
 José Ángel Espinoza (1919–2015), mexikanischer Sänger, Komponist und Schauspieler
 Juan Espinoza Jiménez (* 1966), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Aguascalientes
 Leontina Albina Espinoza (1925–1998), chilenische Mutter von angeblich 55 Kindern 
 Louie Espinoza (* 1962), US-amerikanischer Boxer

 Mark Damon Espinoza (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler
 María Espinoza (* 1987), mexikanische Taekwondoin
 Marisol Espinoza (* 1967), peruanische Politikerin
 Michael Espinoza Valles (* 1987), peruanischer Fußballschiedsrichter
 Miguel Ángel Espinoza Garza (* 1966), mexikanischer Geistlicher, Koadjutorbischof von La Paz en la Baja California Sur
 Missael Espinoza (* 1965), mexikanischer Fußballspieler
 Nery Alexis Veloso Espinoza (* 1987), chilenischer Fußballtorwart, siehe Nery Veloso
 Nicolás Espinoza (1795–1845), Jefe Supremo von El Salvador
 Ricardo Manuel Arias Espinoza (1912–1993), panamaischer Politiker, Staatspräsident 1955 bis 1956
 Róger Espinoza (* 1986), honduranischer Fußballspieler
 Salvador Espinoza (* 1947), mexikanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Espinosa